Bonham (band), een Britse rockband
 Bonham (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Helena Bonham Carter (1966), Brits actrice
 Jason Bonham (1966), Brits drummer
 John Bonham (1948-1980), Brits muzikant
 Tracy Bonham (1967), Amerikaans zangeres